Pierre Delcourt peut désigner :

 Pierre Delcourt (1852-1931), écrivain français ;
 Pierre Delcourt (1889-1948), homme politique français.